Mühlhof steht für:

Orte in Baden-Württemberg:
 Mühlhof (Obersontheim), Wohnplatz im Ortsteil Oberfischach der Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall

Orte in Bayern:
 Mühlhof (Erlenstegen), ehemaliger Ortsteil von Erlenstegen, jetzt Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Nürnberg
 Mühlhof (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting
 Mühlhof (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut
 Mühlhof (Neuendettelsau), Ortsteil der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach
 Mühlhof (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg
 Mühlhof (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding
 Mühlhof (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham
 Mühlhof (Wiesau), Ortsteil des Marktes Wiesau, Landkreis Tirschenreuth
 Mühlhof (Zeitlarn), Ortsteil der Gemeinde Zeitlarn, Landkreis Regensburg

Orte in Brandenburg:
 Mühlhof (Prenzlau), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Prenzlau, Landkreis Uckermark

Orte in Österreich:
 Mühlhof (Gemeinde Payerbach), Ortsteil von Payerbach, Niederösterreich
 Mühlhof (Gemeinde Rohr), Ortsteil von Rohr im Gebirge, Niederösterreich
 Mühlhof (Gemeinde St. Aegyd), Ortsteil von St. Aegyd am Neuwalde, Niederösterreich
 Mühlhof (Gemeinde Mieming), Ortsteil der Ortschaft Untermieming bei Mieming, Tirol

Orte in Polen:
 Ostrowo (Dubeninki), Siedlung im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (NS-Zeit, bis 1938 Ostrowen, Kreis Goldap, Ostpreußen)

Sonstiges:
 Schloss Mühlhof, Schloss bei Payerbach in Niederösterreich

Siehe auch:
 Mühlenhof
 Mühlhofen